Selvon ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Selvon (* 1992), Leichtathletin aus Trinidad und Tobago
 Samuel Selvon (1923–1994), britisch-kanadischer Schriftsteller aus Trinidad